Frederick steht für:

 Frederick (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Frederick (Buch), ein Kinderbuch von Leo Lionni
 eine Trickfilm-Figur der Serie Piggeldy und Frederick
 Frederick Rocks, Rifffelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Frederick Sound, Meeresenge im US-Bundesstaat Alaska

Orte und Gebiete in den Vereinigten Staaten:
 Frederick (Colorado), Stadt im US-Bundesstaat Colorado
 Frederick (Illinois), Ort im Schuyler County, Illinois
 Frederick (Kansas), Ort im US-Bundesstaat Kansas
 Frederick (Maryland), Stadt im US-Bundesstaat Maryland
 Frederick (Michigan), ehemalige Siedlung im Macomb County
 Frederick (Oklahoma), Stadt im US-Bundesstaat Oklahoma
 Frederick (Pennsylvania), Ort im US-Bundesstaat Pennsylvania
 Frederick (South Dakota), eine Stadt im Brown County, South Dakota, USA
 Frederick County (Maryland), County der gleichnamigen Stadt im US-Bundesstaat Maryland
 Frederick County (Virginia), County im US-Bundesstaat Virginia

Frederick ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin T. Frederick (1834–1903), US-amerikanischer Politiker
 Ericka Frederick (* um 1970), US-amerikanische Filmproduzentin
 Francis Frederick (1907–1968), US-amerikanischer Ruderer
 Jan Frederick, Pseudonym Jan AG, belgischer Grindcore-Musiker
 Jane Frederick (* 1952), US-amerikanische Leichtathletin
 Jesse Frederick (* 1948), US-amerikanischer Fernseh- und Filmkomponist

 Jorge Délano Frederick (1895–1980), chilenischer Maler und Karikaturist, Regisseur und Drehbuchautor
 Karl Frederick (1881–1963), US-amerikanischer Sportschütze
 Lynne Frederick (1954–1994), britische Schauspielerin
 Pauline Frederick (1883–1938), US-amerikanische Schauspielerin
 Priscilla Frederick (* 1989), britische Leichtathletin
 Robert T. Frederick (1907–1970), US-General im Zweiten Weltkrieg
 Tamara Frederick (* 1989), US-amerikanische Shorttrackerin
 Travis Frederick (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Vicki Frederick (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Fort Frederick
 Frederick Township
 Frederic
 Fredericks